Abyss (worstelaar), Amerikaanse worstelaar
 Abyss (computerspel), computerspel uit 2014 voor de Wii U
 Abyss (bedrijf), bedrijf dat computerspellen maakte voor o.a. de Amiga

Zie ook 
 The Abyss